Эльда () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 45,79 км². Население — 55289 человек. Расстояние до административного центра провинции — 39 км. В городе находится замок Эльда.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web de promoción de la ciudad de Elda
 = 03066&Submit.x = 46&Submit.y = 2 Índice estadístico municipal de Elda
 Museo del Calzado de Elda 
 Fiestas de Moros y Cristianos 
 Museo Arqueológico Municipal 
 Castillo de Elda
 = 5230 Imágenes de Elda 
 Ficha de Elda en el Instituto Valenciano de Estadística (pdf)

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте